Sin Sang-woo  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur sud-coréen entamant sa carrière professionnelle avec le Anyang Halla en 2009-2010. Il aida son équipe à remporter le championnat lors de cette première saison.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||8 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 || 5 || 12 || 17 || 28 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0 	
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 || 15 || 17 || 32 || 22 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 || 12 || 24 || 36 || 10 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2013-2014 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 || 17 || 21 || 38 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||32 || 20 || 15 || 35 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||44 || 13 || 23 || 36 || 28 || 8 || 5 || 4 || 9 || 6 	
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||39 || 7 || 15 || 22 || 10 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0 	  
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 || 4 || 9 || 13 || 12 || 8 || 1 || 3 || 4 || 2 	  
|-
|2018-2019 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 || 2 || 10 || 12 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2   
|-
|2019-2020 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 || 4 || 2 || 6 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références

Voir aussi

Naissance en décembre 1987
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018